Montlaur kan syfta på:
 Montlaur, Aude
 Montlaur, Aveyron
 Montlaur, Haute-Garonne